Eerste Franse Keizerrijk (1804-1815) (meest gebruikelijke betekenis)
Tweede Franse Keizerrijk (1852-1870)